

Лончковиці — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Лончковиці — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства